Биље може да се односи на:
 Биље, назив за биљке
 Биље (Барања), насељено место и општина у Хрватској